Lenka – wieś na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Rymawska Sobota
 Lenka – rzeka w województwie lubuskim, lewy dopływ Postomii
 Lenka – australijska piosenkarka
 Lenka – album muzyczny Lenki
 Lenka Kotková – czeska astronom
 Zdrobnienie od imienia Lena.